

Quadro de medalhas

Lutas
Verao de 1973